Marta Fernández Farrés (Barcelona 1981), jugadora de bàsquet 
 Marta Fernández Vázquez (Madrid, 1973), periodista